Relatiu a la Música
 Teatre musical, obra de teatre que combina música, cançó, ball i diàlegs
 Cinema musical, gènere cinematogràfic de les pel·lícules que contenen fragments musicals cantats o acompanyats d'una coreografia